Хи́лари Бёртон (, род. 1 июля 1982, Стерлинг, Виргиния) — американская актриса.

Биография 
Бёртон родилась в городе Стерлинг, штат Виргиния. Её отец — бывший спецназовец, а мать — риелтор. У Бёртон есть три младших брата. Она окончила среднюю школу Парк-вью в 2000 году, где в выпускном классе была казначеем школьного совета (годом ранее она была вице-президентом), капитаном команды чирлидеров, президентом студенческого совета и королевой выпускного. Бёртон училась в Нью-Йоркском и Фордемском университетах.

Личная жизнь 
С 5 октября 2019 года Бёртон замужем за актёром Джеффри Дином Морганом, с которым она встречалась 10 лет до их свадьбы. У супругов есть двое детей — сын Огастес «Гас» Морган (род. в марте 2010 года) и дочь Джордж Вирджиния Морган (род. 16 февраля 2018).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Виджеи
Выпускники Нью-Йоркского университета
Телепродюсеры США
Кинопродюсеры США
Киноактрисы США